Karmakar ist der Nachname folgender Personen:
 Romuald Karmakar (* 1965), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Sajal Karmakar (* 1955), indischer Musiker